Тийо́н ( и ) — французская фамилия. Известные носители:
 Тийон, Жан (умер 1501) — французский церковный деятель, аббат в Анже.
 Тийон, Жермен (1907—2008) — участница французского движения сопротивления, этнолог.
  (род. 1931) — французский футболист.
  (1915—2016) — участница движения сопротивления и политик, жена Шарля Тийона.
 Тийон, Шарль (1897—1993) — французский политический и военный деятель, активный участник коммунистического и антифашистского движения.
 Тийон, Эмили (1876—1945) — французская писательница и участница движения сопротивления, мать Жермен Тийон.